Operculum ( „Deckel“, Plural: Opercula) steht für eine deckel- oder plattenartige, dem Verschluss von Öffnungen dienende Struktur bei Tieren und Pflanzen:

 bei Schnecken der Schalendeckel
 bei Fischen der Kiemendeckel
 bei verschiedensten Lebewesen ein deckelartiges Gebilde, siehe z. B.  Gespenstschrecken, Kalkröhrenwürmer oder Schlauchpflanzen
 Operculum (Gehirn), Rindengebiet des Großhirns, das die Inselrinde bedeckt
 bei Säugetierembryos die Überlappung des Sinus cervicalis
 bei Schlauchpilzen der Deckel des Ascus (Sporenschlauch)
 bei Eukalypten die Kapsel der Blütenknospe (Kalyptra) 
 bei Pollenkörnern, siehe Pollen#Aperturen
 bei Bryophytina (Laubmoose) der Deckel des Sporangiums 
 bei Kapselfrüchten der Deckel der Deckelkapsel (Pyxidium) 
 bei Kapselfrüchten der Deckel bei einer Porenkapsel
 bei Passionsblumen der Deckel, Klappe über dem Diskus (Teil der Nebenkrone)
 bei Orchideen der Antherenschild beim Gynostemium (Columna) 
 bei Passionsblumengewächsen innere Anhängsel, Rüschen der Blüten
 bei Samen oder Steinkernen ein kleiner Keimdeckel